Буонабитаколо () — коммуна в Италии, располагается в регионе Кампания, в провинции Салерно.

Население составляет 2576 человек (на 2001 г.), плотность населения составляет 172 чел./км². Занимает площадь 15 км². Почтовый индекс — 84032. Телефонный код — 0975.

Покровителями коммуны почитаются Пресвятая Богородица и святой пророк Божий Илия.

Ссылки 
 http://www.comune.buonabitacolo.sa.it/